Liste der Canciller (Außenminister) Argentiniens seit 1822:

Weblinks 
 Argentinischen Ministerium für Auswärtige Beziehungen (spanisch)

!
Argentinien